Prosodi (af græsk: prosodi’a, af pros, til, og ode, -sang) kan henvise til:

 Prosodi (græsk), teori og praksis af græsk versificering
 Prosodi (latin), studiet af latinsk versificering
 Prosodi (lingvistik), tales suprasegmentære egenskaber
 Prosodi (musik), det at sætte ord til musik
 Prosody (software), en multiplatform XMPP-server skrevet i Lua
 Metrik (verslære), verseteksts rytmiske struktur
 Arabisk prosodi, studiet af poetisk metrik i arabisk
 Semantisk prosodi, måden neutrale ord kan opfattes som positive eller negative
 Emotionel prosodi, opfattelse af følelser i tale